Гачупин има више значења:

 Гачупин (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гачупин (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику